Ez a lista a Mick kell a gyereknek! című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 2. évad után végleg befejeződött 2018. április 3-án. Magyarországon a Humor+ sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2017)

Második évad (2017-18) 

Televíziós sorozatok epizódlistái